Surnom donné à Philadelphie, ville de la côte est des États-Unis.
 Philly : série télévisée américaine.

Homonymie